Гран-при Росси́и 2014 года (официально 2014 Formula 1 Russian Grand Prix) — автогонка, шестнадцатый этап чемпионата мира «Формулы-1» сезона  года (и 1-й Гран-при России в истории «Формулы-1»), который прошёл с 10 по 12 октября на трассе «Сочи Автодром», Россия.

Свободные заезды

Резервные пилоты

Квалификация 
В первой части квалификации выбывали не 6 гонщиков как обычно, а 5 (из-за отсутствия второй «Маруси»). Оставшийся гонщик «Маруси» — Чилтон — и оба «Катерхэма» традиционно не сумели пройти во вторую часть. «Зауберы» оказались на российской трассе быстрее «Лотусов», и британская команда осталась бы вовсе без гонщиков во второй части, если бы не проблемы с мощностью на «Уильямсе» Массы, показавшем лишь 18-й результат. Вторую часть не смогли преодолеть «Лотус» Грожана, «Зауберы», «Форс Индии», и чемпион мира Феттель, ставший 11-м.

Рикьярдо, как и партнёр жаловавшийся на сцепление с трассой, показал в итоге только 7-й результат. На первом боевом круге третьей части квалификации ошибся Магнессен, в итоге лишь под клетчатый флаг сумевший показать приемлемое время. Однако его 6-й результат принёс ему лишь 11-ю стартовую позицию из-за смены коробки передач. Напарник датчанина Баттон был так же успешен, как и в свободных заездах, и показал 4-е время. Гонщики «Феррари» констатировали хроническую нехватку в скорости и заняли 4-й ряд стартовой решётки. Впервые с весны оба «Торо Россо» пробились в финальную часть квалификации, где Квят перед соотечественниками показал лучший в карьере 5-й результат, а Вернь потерял скорость и стал последним. Боттас в каждой части квалификации показал 3-й результат, и под финиш показывал лучшее время после 2-го сектора, но на последнем несколько раз ошибся. Хэмилтон завоевал поул, стабильно опережая на 0,2 секунды партнёра и единственного конкурента в борьбе за титул Росберга.

|}

 Примечания
 1.  Кевин Магнуссен, Макс Чилтон и Нико Хюлькенберг потеряют 5 позиций стартовой решётки из-за замены коробки передач.
 2.  Пастор Мальдонадо наказан потерей 5 позиций на стартовом поле за использование шестого двигателя по ходу сезона (остаток штрафа, перенесенный с прошлой гонки), а также потерей еще 5 позиций за смену коробки передач.

Гонка 

|}

Круги лидирования

Штрафы пилотов

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 

 Официальный сайт трассы

Гран-при России
Спортивные соревнования в Сочи
2014 год в Краснодарском крае
События 12 октября
Октябрь 2014 года